Ronald Reagan este al 40-lea Președinte al Statelor Unite ale Americii.

Reagan mai poate să se refere la:

Toponime
Statele Unite ale Americii
Reagan, Indiana
Reagan, Henderson County, Tennessee
Reagan, McMinn County, Tennessee
Reagan, Texas
Reagan County, Texas

Alte utilizări
Reagan (prenume)
Reagan (nume)
Denumiri în cistea lui Ronald Reagan 
USS Ronald Reagan (CVN-76)
Premiul Ronald Reagan pentru Libertate
Autostrada Ronald Reagan
Biblioteca prezidențială Ronald Reagan
Aeroportul National Ronald Reagan